Die Valencia Open 500 2013 waren ein Tennisturnier, welches vom 19. bis zum 27. Oktober 2013 in Valencia stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2013 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in Basel die Swiss Indoors Basel gespielt, die genau wie die Valencia Open zur Kategorie ATP World Tour 500 zählten.

Titelverteidiger im Einzel war David Ferrer, im Doppel die Paarung Alexander Peya und Bruno Soares. Ferrer stand dieses Jahr ebenfalls wieder im Finale, musste sich dort aber dem Russen Michail Juschny in zwei Sätzen mit 3:6 und 5:7 geschlagen geben. Peya/Soares dagegen konnten ihren Titel aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigen. Sie besiegten im Finale die Bryan-Brüder in drei knappen Sätzen mit 7:63, 6:71 und [13:11].

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Valencia Open 500 2012 fand am 19. und 20. Oktober 2013 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den Valencia Open 500 2013 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb gelten je Spieler.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 37 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 28 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 111 kB)

ATP World Tour 2013
Tennisturnier in Valencia